Wilhelm von Aquitanien ist der Name folgender Personen:
 Wilhelm von Aquitanien († 812), Graf von Toulouse
 Wilhelm I. (Aquitanien) († 918), Herzog von Aquitanien, Graf von Auvergne
 Wilhelm II. (Aquitanien) († 926), Herzog von Aquitanien, Graf von Auvergne
 Wilhelm III. (Aquitanien) (um 900–963), Herzog von Aquitanien, als Wilhelm I. Graf von Poitou, Limoges und Auvergne
 Wilhelm IV. (Aquitanien) († 995/996), Herzog von Aquitanien, als Wilhelm II. Graf von Poitou
 Wilhelm V. (Aquitanien) (969–1030), Herzog von Aquitanien, als Wilhelm III. Graf von Poitou
 Wilhelm VI. (Aquitanien) (1004–1038), Herzog von Aquitanien, als Wilhelm IV. Graf von Poitou
 Wilhelm VII. (Aquitanien) (1023–1058), Herzog von Aquitanien, als Wilhelm V. Graf von Poitou
 Wilhelm VIII. (Aquitanien) (um 1025–1086), Herzog von Aquitanien und Gascogne, als Wilhelm VI. Graf von Poitou
 Wilhelm IX. (Aquitanien) (1071–1126), Herzog von Aquitanien und Gascogne, als Wilhelm VII. Graf von Poitou, Troubadour
 Wilhelm X. (Aquitanien) (1099–1137), Herzog von Aquitanien, als Wilhelm VIII. Graf von Poitou